

Населені пункти та їхні частини
 Страхув — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Страхув — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Страхув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Страхув — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Страхув — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки